

Toponyme 
Magné est le nom de trois communes françaises :
 dans les Deux-Sèvres, Magné
 dans la Vienne, Magné
 dans la Charente-Maritime, Breuil-Magné

Patronyme 
 Frédéric Magné (1969- ), coureur cycliste français ;
 Louis Perreau du Magné (1775-1838), homme politique français ;
 Marguerite Magné de Lalonde (1905-1997), conservatrice de musée française. 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France